United Aircraft Corporation est un nom porté par :
 la United Aircraft, une entreprise américaine fondée en 1934, dans le secteur de la construction aéronautique ;
 la United Aircraft Corporation, UAC (Compagnie aéronautique unifiée), un consortium créé en  et rassemblant les principaux avionneurs civils et militaires de Russie.